Армия Японии:
 Императорская армия Японии — сухопутные войска вооружённых сил Японии, в период с 1871 по 1945 года.
 Сухопутные войска сил самообороны Японии — де-юре, согласно девятой статье конституции, не являются армией, но, де-факто, имеют относительно мощное оснащение, и, по мере возможностей, помогают армии США в обороне Японии.